Aldo Manuzio est le nom de deux imprimeurs de la Renaissance en Italie :
 Alde l'Ancien, de son nom complet Aldo Manuzio ou Alde Manuce, imprimeur-libraire, né en 1449 à Bassiano dans les Marais pontins et décédé le  à Venise.
 Alde le Jeune, imprimeur-libraire (1547-1597), son petit-fils.